Натуральне число 1135
 1135 рік до нашої ери
 1135 рік нашої ери